Dans l'enseignement primaire ou secondaire, l’expression écrite est le domaine où les élèves doivent rédiger une production selon des règles, des attendus ou des sujets précis, en vue d'une progression dans la qualité de la rédaction, d'une restitution de connaissances (dans les matières non linguistiques) ou d'une amélioration sur le plan méthodologique. Bien que principalement réservée aux matières purement littéraires (langues vivantes et français), l'expression écrite se travaille dans toute matière où l'élève peut être demandé de rédiger une production sous forme de texte (histoire, géographie, SVT...)

En français

Domaine des expressions écrites

Règles et avantages 

Une expression écrite où le sujet est « libre » et doit être décrit par du texte (ex. : train, environnement,voulais connaitre paranormal, etc.).

Contraintes pour l'élève 

Généralement, une expression écrite où le sujet est libre comporte au moins quelques règles : par exemple, l’utilisation d'une ponctuation précise (dans ce cas, le sujet est « semi-libre »), d'une manière de documenter ou encore de style d'écriture.

Sujet précis

Règles et avantages 

Il existe trois types de sujet précis : les sujets concernant le droit (instruction civique), les sujets concernant une œuvre et enfin les sujets concernant un fait (histoire, géographie, science, mathématique, français, langue vivante). Attention à ne pas confondre avec un bilan, qui est une suite de questions à compléter correctement, ou dont il faut éviter les pièges pour pouvoir avoir le plus de points.

Contraintes pour l'élève 

Comme pour les sujets libres, le style de documentation ainsi que le droit à la rédaction sont généralement limités.

Compétences attendues par les enseignants 

 Que l’élève maîtrise le style de documentation imposé et puisse s'en servir plus tard ;
 Chercher à améliorer les fautes de français, pour les rédactions dont cette compétence est contrôlée et cherche à être obtenue ;
 Pour les rédactions dont le sujet est imposé, que l’élève sache comment répondre en même temps que documenter (c'est pour cela que ce type de rédaction est généralement plus prisé par les enseignants).

Généralement, cela prend du temps et de l’entraînement avant d'arriver à de telles compétences.

L'importance de l'expression écrite

Primaire 

 Permet d'approfondir considérablement les compétences orales acquises en maternelle, et écrites acquises au CP.La production écrite est le moyen de tester ses connaissances linguistiques pour une meilleure rédaction.

Collège 

 Permet de mesurer la capacité d'un élève à formuler un écrit, dont il aurait normalement acquis la maîtrise en primaire.C'est aussi l'occasion de montrer ses penchants littéraires et de se perfectionner dans la production écrite. 
le niveau orthographique 
 le niveau grammatical
 le niveau de conjugaison
 le niveau de vocabulaire ;

Lycée 

 Permet d'appréhender l’écriture de CV ou de documents importants.
Au lycée les expressions écrites ne sont plus désignées ainsi, ce que l'on appelle communément rédaction (sujet d'invention) a été retiré lors de la réforme du baccalauréat pour la voie générale. La voie technologique a une épreuve de contraction de texte et les élèves de voie générale s'adonnent au commentaire de texte et à la dissertation (thématique ou dialectique)

En langues vivantes 
Du collège au lycée, l'expression écrite est l'une des épreuves en langues vivantes. Elle peut être sous la forme d'un sujet d'invention (dialogue, lettre, article de presse, continuation d'une histoire) ou de réflexion (essai) .

En langues anciennes 
L'expression écrite est traditionnellement utilisée dans les exercices de version latine (ou grecque) et de thème.

En philosophie 
En philosophie, pour l'épreuve du baccalauréat, l'expression écrite prend la forme d'une dissertation ou d'un commentaire de texte philosophique (au choix).

En histoire-géographie 
En histoire-géographie, dès le collège, l'expression écrite prend la forme d'un "développement argumenté" (sorte d'ébauche de dissertation), mais aussi d'analyse de documents. Au lycée, est introduite la dissertation et le commentaire de documents .

En Sciences de la Vie et de la Terre 
En SVT, au lycée, et notamment en spécialité, les exercices de texte argumenté (sur une question scientifique problématisée et éventuellement contextualisée) et d'analyse de documents sont prévus, ce qui en fait un travail de l'expression écrite.

Articles connexes 

 Expression orale
 Rédaction
 Langage

Notes et références 

Lexique littéraire
Langue française